Алекса́ндр Влади́мирович Степа́нов:

 Степанов, Александр Владимирович (1927—2017) — советский и российский архитектор.
 Степанов, Александр Владимирович (род. 1944) — советский и российский астрофизик.